Семён Микулинский: Микулинский, Семён Иванович (ум. 1559) — русский военный, государственный деятель, боярин и воевода.
 Микулинский, Семён Романович (1919—1991) — советский историк науки, философ.